Karl Sterner kan avse

* Karl Sterner (1856–1939), svensk militär
 Karl Sterner (1879–1932), svensk ämbetsman